Busuluk bezeichnet:

 eine russische Stadt in der Oblast Orenburg, siehe Busuluk (Stadt)
 einen Rajon in der Oblast Orenburg, siehe Rajon Busuluk
 einen Fluss in der Oblast Orenburg im Einzugsgebiet der Wolga, siehe Busuluk (Samara)
 einen Fluss in der Oblast Wolgograd im Einzugsgebiet des Don, siehe Busuluk (Chopjor)